Gordel van smaragd (Multatuli), bijnaam voor Nederlands-Indië bedacht door Multatuli
Gordel van smaragd (film), film van Orlow Seunke uit 1997
Gordel van smaragd (beeld), beeld aan de gevel van Sumatrastraat 146-160 te Amsterdam
Gordel van smaragd, monument op begraafplaats Zorgvlied, Amsterdam